Административное деление города Баку — взаимосвязанная система территориальных единиц, созданная в пределах границ города.

История

Административное деление столицы Азербайджанской ССР 

По состоянию на 1 июня 1940 года город Баку делился на 17 районов. На 1 января 1958 года Баку состоял из 13 районов. 19 июня 1958 года Ворошиловский район был переименован в Низаминский. Спустя год 3 декабря 1959 года Кишлинский район был переименован в Наримановский район, Артемовский район переименован в Азизбековский район; упразднены Низаминский, Дзержинский, Маштагинский районы. На 1 января 1965 года город делился на 10 районов. В 1980 — 1981 годах из частей Наримановского и Шаумяновского районов был выделен новый, Низаминский район. В него вошел жилой массив 8-й км и территория Новобакинского НПЗ.

В 1990 году Орджоникидзевский район был переименован в Сураханский район, а Шаумяновский район в Хатаинский район.

Административное деление столицы Азербайджанской Республики 

После обретения независимости Азербайджаном Баку сохранил своё административное деление на 11 городских районов. 29 апреля 1992 года были переименованы ещё 4 района: «район 26 бакинских комиссаров» в «Сабаильский район», «Кировский район» в «Бинагадинский район», «Ленинский район» в «Сабунчинский район», «Октябрьский район» в «Ясамальский район».

Административное деление Баку

См. также 

 Численность населения Баку

Примечания